Хлебороб — село в Адлерском районе муниципального образования город-курорт Сочи Краснодарского края России. Входит в состав Кудепстинского сельского округа.

География 
Село находится в Юго-Восточной части края, в предгорной зоне Причерноморского побережья, в междуречье рек Большой и Малой Хосты, которые сливаются в черте села.
Рельеф местности в основном холмистый с ярко выраженными колебаниями относительных высот.

Неподалёку находятся населённые пункты: Иллариновка и Красная Воля.

История 
Согласно Закону Краснодарского края от 1 апреля 2004 года № 679-КЗ село Хлебороб вошло в состав образованного муниципального образования город-курорт Сочи.

Население 

 
 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения армяне составляли 69 % от 505 жителей.

Инфраструктура 
Фельдшерско-акушерский пункт.

Развит туризм (Каньон "Чёртовы ворота").

Имеется карьер и памятник .

Транспорт 
Доступен автомобильный транспорт. Остановки автобусного маршрута 127.

Примечания 

Населённые пункты Адлерского района городского округа Сочи